Ноа Джуп (; род. 2004 или 2005, Лондон, Великобритания) — английский актёр. Снялся в телесериале «Ночной администратор» (2016), фильмах «Чудо» (2017), «Субурбикон» (2017), «Ford против Ferrari» (2019) и других. Сын актрисы Кейти Кавана.

Карьера 
Джуп начал свою актёрскую карьеру в 2015 году, появившись в телесериалах «Страшные сказки» и «Аббатство Даунтон».
В 2016 году он сыграл роль в шпионском триллере «Ночной администратор», а также в сериале «Гудини и Дойл».

В 2017 году снялся в фильме «Мозг Гиммлера зовётся Гейдрихом» (драма о Второй мировой войне), появился в британском фильме «Спокойной ночи»; сыграл одну из главных ролей в чёрной комедии «Субурбикон», режиссёром которой был Джордж Клуни, и появился в комедии-драме «Чудо» в роли Джека Уилла, лучшего друга Огги.

В 2018 году снялся в научно-фантастическом фильме «Титан» и в фильме ужасов «Тихое место». Джон Красински, который снимал «Тихое место», взял Джупа на роль в картине по рекомендации Джорджа Клуни.

В 2019 году Джуп снялся в фильме «Милый мальчик» вместе с Шайа Лабафом. В том же году Джуп снялся в фильме «Ford против Ferrari». В 2020 году Джуп вновь исполнил роль Маркуса Эбботта в фильме «Тихое место 2».

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Награды и номинации

Примечания 

Дети-актёры Великобритании